Смеляков — русская фамилия. Известные носители: 
 Смеляков, Николай Николаевич (1911—1995) — советский государственный и партийный деятель.
 Смеляков, Ярослав Васильевич (1913—1972) — русский советский поэт и переводчик, литературный критик.

См. также 
 Смелов